Nikolai Karassjow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Karassjow (Ruderer) (* 1927), sowjetischer Ruderer 
 Nikolai Alexejewitsch Karassjow (* 1939), sowjetischer Kugelstoßer